FBE peut désigner :
 Fédération bancaire de l'Union européenne, une association qui représente les intérêts des banques nationales et internationales présentes au sein de l'Union européenne ;
 First Bulgarian Empire (en français, Premier Empire bulgare), un État médiéval chrétien et multiethnique.